Alfa Romeo S.p.A — команда Формулы-1, участвовавшая в чемпионатах мира  и  годов и одержавшая в них победы; в  с Нино Фариной, в  с Хуаном-Мануэлем Фанхио.

История Alfa Romeo SpA 
Итальянский производитель автомобилей Alfa Romeo впервые принял участие в Формуле-1 в  году: в первый год, когда начала формироваться концепция современного чемпионата.

В  году Нино Фарина выиграл первый чемпионат мира среди пилотов на болиде Alfa Romeo 158 с системой нагнетателя, а в  году успех повторил Хуан-Мануэль Фанхио, победивший на Alfetta 159 (обновлённая модель 158 с двухступенчатым компрессором). Двигатели Alfetta были чрезвычайно мощными для своего времени: в  году 159 двигатель выдавал около 420 лошадиных сил (310 кВт). При этом расход топлива не был критичным, оставаясь в приделах 125–175 литров на 100 км, а болид в среднем дозаправлялся 2–3 раза за гонку.

Оценив возрастающую конкуренцию в лице бывших партнёров команды Ferrari и после того как итальянское правительство отказалось финансировать дорогостоящий концепт нового автомобиля, заводская «конюшня» решила отказаться от чемпионата  года. За два года участия в чемпионате Alfa Romeo имела весьма скромный бюджет и использовала в основном довоенные технологии и материалы. К примеру, команда выиграла два чемпионата, используя лишь девять довоенных блоков двигателя.

Результаты в гонках Формулы-1

Alfa Romeo как заводская команда

Alfa Romeo как поставщик двигателей 

В период 1950–1951 годов двигатели Alfa Romeo использовала только заводская команда. Как поставщик двигателей клиентским командам Alfa Romeo появилась в Формуле-1 начиная с сезона  года.

Двигатели Alfa Romeo в Формуле-1

См. также 
 Alfa Romeo
 Альфа-Ромео (команда «Формулы-1», 1979—1985)
 Альфа Ромео (команда «Формулы-1», 2019)
 Alfa Romeo в автоспорте
 Результаты выступлений Alfa Romeo в «Формуле-1»

Примечания 

Автогоночные команды Италии
Команды Формулы-1
Поставщики двигателей Формулы-1
Alfa Romeo
Заводские автоспортивные команды